Чарнолу́ский — фамилия.

Известные носители:

См. также 
 Чарнолузский